Prophets, Seers & Sages: The Angels of the Ages — второй студийный альбом британской группы Tyrannosaurus Rex и второй альбом, записанный при совместной работе Марка Болана и . Диск был выпущен 14 октября 1968 года, на лейбле Regal Zonophone и не смог попасть в чарты сразу после своего релиза.

Позднее этот альбом наряду с дебютным My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows (1968) был переиздан в виде двойного LP (грампластинка), Tyrannosaurus Rex: A Beginning. В апреле 1972 года, после успехов таких альбомов группы как Electric Warrior (1971) и The Slider (1972), эта компиляция смогла достичь первого места в британских чартах.

Альбом открывает песня «Deboraarobed» — альтернативная версия выходившей ранее в качестве сингла композиции «Debora».

Список композиций 
Автор всех песен — Марк Болан

Участники записи 
 Марк Болан — вокал, акустическая гитара
  — бэк-вокал, барабаны, , перкуссия

Примечания 

Альбомы психоделического рока
Альбомы T. Rex
Альбомы, спродюсированные Тони Висконти
Альбомы на английском языке
Альбомы Regal Zonophone Records